EGE, sigle composé des deux lettres E et G, peut faire référence à :
École de guerre économique, établissement d'enseignement supérieur français spécialisé dans le renseignement économique.
 Embrasement généralisé éclair, un phénomène en lutte contre les incendies ;

EGE est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport régional du comté d'Eagle, aéroport de Vail dans le Colorado, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code